Daract puede referirse a:

 Justo Daract, un político argentino y gobernador de San Luis;
 Mauricio Daract, político argentino y gobernador de San Luis, hermano del anterior;
 Justo Daract, localidad de la Argentina.